Saadeldin ist der Familienname folgender Personen:
 Saher Saadeldin (* ?), syrischer Tennisspieler
 Samir Saadeldin (* 1976), syrischer Tennisspieler